Euavialae (що означає «справжні крилаті птахи») — природна група птахів, яка включає всі види птахів, що тісніше пов'язані з сучасними птахами, ніж з примітивними, довгохвостими птахами як археоптерикс і джехолорніс.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Lefèvre et al., 2014:

Примітки 

Птахи